In 2010 werd de Davis Cup voor de 99e keer gehouden. De Davis Cup is het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen en wordt sinds 1900 elk jaar gehouden. Servië won voor het eerst het toernooi.

Finale 
Servië versloeg in de finale in Belgrado op hardcourt het team uit Frankrijk met 3-2. Na het dubbelspel stond Frankrijk nog voor met 2-1, maar de laatste twee enkelspelen werden gewonnen door de Serviërs. De uitslagen van de afzonderlijke wedstrijden waren:

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis. Welk team thuis speelt, hangt af van de locatie waar een eventuele eerdere ontmoeting tussen beide landen is geweest.

België 
België speelt in de wereldgroep (zie hierboven).

België speelde in de eerste ronde tegen Tsjechië. Door het verlies moest het een degradatiewedstrijd spelen om degradatie naar de regionale groep 1 te voorkomen. Tegen Australië werd verrassend gewonnen met 3-2, waardoor België ook in 2011 bij de honderdste editie van de Davis Cup present zal zijn in de wereldgroep.

Nederland 
Nederland speelt in de regionale groep 1.

Nederland had een bye in de eerste ronde en moest in de tweede ronde aantreden tegen Italië om een plaats in de play-offs voor de wereldgroep. De thuiswedstrijd in Zoetermeer ging echter verloren. Hierdoor moest Nederland twee maanden later uit tegen Wit-Rusland spelen om te voorkomen dat een degradatiewedstrijd gespeeld moest worden. Deze wedstrijd werd gewonnen waardoor Nederland zich handhaafde in de regionale groep 1.

Aruba 
Aruba speelt in de regionale groep 3.

Na de promotie van vorig jaar speelde Aruba een toernooi met de zes overige landen uit de regionale groep 4. Aruba eindigde bij de laatste twee landen en degradeerde direct weer uit groep 3.

Nederlandse Antillen 
Nederlandse Antillen speelt in de regionale groep 2.

De Nederlandse Antillen speelde in maart een uitwedstrijd tegen Paraguay. Doordat de wedstrijd werd verloren moest in juli uit tegen Guatemala worden gespeeld om degradatie te voorkomen. Het team won met 3-2 en handhaafde zich in de regionale groep 2.

 
ITF-toernooi in 2010